De Neoplan Centroliner is een autobusreeks geproduceerd door Neoplan-Auwärter. De busreeks werd voor het eerst geïntroduceerd in 1997 en werd in 2002 opgevolgd door de Evolutionreeks. Echter ging de Centrolinerreeks pas in 2006 volledig uit productie.

Versies
De Centroliner reeks bestond uit verschillende modellen. In totaal waren er bij de oorspronkelijke reeks 13 versies.

Inzet
De meeste exemplaren van de Centroliner zijn geleverd aan een groot aantal vervoerbedrijven in Duitsland. Daarnaast waren verschillende exemplaren geëxporteerd naar onder andere Hongkong en Luxemburg.

Busmodel